

Населені пункти та їхні частини
 Славково — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Славково — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Славково — село в гміні Сипнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Славково — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Славково — осада в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Славково — осада в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки